Alec Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alec Creek (Uvas Creek), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Alec Creek (Lewis River), Fluss im Bundesstaat Washington
 Long Alec Creek, Fluss im Bundesstaat Washington

Siehe auch:
 Alex Creek
 Alexander Creek